Horacio ist als spanische Form von Horatius ein männlicher Vorname.

Namensträger 
 Horacio Abadie, uruguayischer Politiker
 Horacio Abadie Santos (1886–1936), uruguayischer Politiker, Rechtsanwalt und Journalist
 Horacio Armani (1925–2013), argentinischer Journalist und Lyriker
 Horacio Casarín (1918–2005), mexikanischer Fußballer
 Horacio Castellanos Moya (* 1957), salvadorianischer Journalist, Schriftsteller und Herausgeber
 Horacio Coppola (1906–2012), argentinischer Fotograf
 Horacio Elizondo (* 1963), argentinischer Schiedsrichter
 Horacio Espondaburu (1855–1902), uruguayischer Maler
 Horacio Gallardo (* 1981), bolivianischer Radrennfahrer
 Horacio Garcia Rossi (1929–2012), argentinischer Maler
 Horácio Hora (1853–1890), brasilianischer Maler
 Horacio E. Lona (* 1942), argentinischer Theologe und Ordenspriester
 Horacio López Salgado (* 1948), mexikanischer Fußballer
 Horacio Muñoz (1896–1976), chilenischer Fußballspieler
 Horacio Ortiz mexikanischer Fußballspieler
 Horacio de la Peña (* 1966), argentinischer Tennisspieler
 Horacio Peralta (* 1982), uruguayischer Fußballer
 Horacio Quiroga (1878–1937), uruguayischer Schriftsteller
 Horacio Salgán (1916–2016), argentinischer Orchesterleiter
 Horacio Serpa (1943–2020), kolumbianischer Politiker
 Horacio Troche (1936–2014), uruguayischer Fußballspieler und -trainer
 Horacio Vásquez (1860–1936), dominikanischer Politiker und Präsident
 Horacio Zeballos (* 1985), argentinischer Tennisspieler

Siehe auch 
 Horace
 Horatio
 Horațiu
 Orazio

Männlicher Vorname
Spanischer Personenname